Harry Allen – golfista statunitense 
Harry Allen – attore australiano-statunitense
Harry Allen – calciatore britannico